NBB peut faire référence à :
 Nationale Bank van Belgïe ou Banque nationale de Belgique,
 .